Werner (imię)

Osoby o nazwisku Werner:
 Anita Werner – polska aktorka i dziennikarka z Łodzi
 Abraham Gottlob Werner – niemiecki geolog
 Alfred Werner – chemik szwajcarski
 Andrzej Werner – ujednoznacznienie
 Franciszka Werner – niemiecka zakonnica, elżbietanka 
 Jan Werner (lekkoatleta)
 Jan Werner (inżynier)
 Jerzy Werner – profesor Politechniki Łódzkiej
 Leszek Werner – polski organista i pedagog
 Małgorzata Werner – polska aktorka i prezenterka telewizyjna
 Stanisław Werner (fizyk) – fizyk, popularyzator nauki, syn Wacława Wernera
 Stanisław Werner (socjalista) – działacz niepodległościowy i socjalistyczny
 Teodor Werner – złotnik, współzałożyciel Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Metalowych “Norblin, Bracia Buch i T.Werner” w Warszawie 
 Timo Werner – niemiecki piłkarz 
 Tomasz Werner (1430–1498) – kustosz i kanonik warmiński, profesor Uniwersytetu w Lipsku, bibliofil i fundator
 Wacław Werner – fizyk, wykładowca Politechniki Warszawskiej, syn Teodora Wernera
 Zenon Werner – polski wojskowy

Inne:
 (3891) Werner – planetoida